Маразлиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Маразлиевка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Маразлиевка — село в Татарбунарском районе Одесской области.